Supergigant kobiet podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1994 w Lillehammer został rozegrany 15 lutego. Zawody odbyły się na trasie w ośrodku narciarskim Kvitfjell. Mistrzynią olimpijską w tej konkurencji została Diann Roffe z USA, srebro wywalczyła Rosjanka Swietłana Gładyszewa, a brąz zdobyła Włoszka Isolde Kostner.

Wyniki

Linki zewnętrzne 
  

Narciarstwo alpejskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1994